

Sigle 
 Aschheim-Zondek-Reaktion  – Test di Aschheim-Zondek, test di gravidanza

Codici 
 AZR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Adrar-Touat - Sceicco Sidi Mohamed Belkebir, Adrar, Algeria
 azr – codice ISO 639-3 della lingua adzera